

Patronyme 

 Jean-Pierre Fulchiron (1705-1777), marchand de soie, greffier en chef alternatif au Bureau des finances et domaines de la généralité de Lyon, anobli en 1774 ;
 Jacques-Aimé-Gabriel Fulchiron (~1740-1817), fils du précédent, banquier français à Paris (filiale de Fulchiron et Cie), administrateur de la Caisse d'escompte et de la Caisse des comptes courants, cautionnaire de la Banque de France ;
 Joseph Fulchiron (1744-1831), frère du précédent, banquier à Lyon, cofondateur de la Caisse des comptes courants, élu au Corps législatif en 1810, et cautionnaire de la Banque de France ;
 Jean-Claude Fulchiron (1774-1859), homme politique et homme de lettres français ;
 Hugues Fulchiron (1959- ), professeur de droit privé ayant occupé le poste de président de l'université Jean Moulin Lyon 3 de 2007 à 2012.
 Bérénice Fulchiron (2000- ), athlète française.

Toponyme 
 quai Fulchiron : situé à Lyon.

Patronyme français